Polites (Grego: Πολίτης) na mitologia grega pode-se referir a duas pessoas diferentes:

Polites era um membro da tripulação de Odisseu.

Polites era o filho de Príamo e Hécuba.

Mitologia grega